La Charge des lanciers est le titre de plusieurs œuvres :
 La Charge des lanciers, tableau du peintre italien Umberto Boccioni, peint en 1915
 La Charge des lanciers (Charge of the Lancers), film américain de William Castle, sorti en 1954